Missirah peut désigner de nombreuses localités au Sénégal :

 Missirah (communauté rurale de Missirah)
 Missirah  (communauté rurale de Kéréwane)
 Missirah  (communauté rurale de Gainthe Kaye)
 Missirah  (communauté rurale de Missirah Wadène)
 Missirah  (communauté rurale de Oubadji)
 Missirah  (communauté rurale de Toubacouta)